

Musica 
 Evil Never Dies – album dei Toxic Holocaust del 2003
 Evil Never Dies – album degli Hallows Eve del 2005

Televisione 
 Il male non muore mai (Evil Never Dies) – film TV del 2003 diretto da Uli Edel